La saison 2008-2009 du Championnat d'Iran de football est la vingt-septième édition du championnat national de première division iranienne. Les dix-huit meilleurs clubs du pays prennent part au championnat organisé par la fédération. Les équipes sont regroupées au sein d'une poule unique, où elles rencontrent leurs adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les trois derniers du classement sont relégués et remplacés par les trois meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le club de l'Esteghlal Teheran qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, à égalité de points mais à une meilleure différence de buts que le Zob Ahan FC. Le club de Mes Kerman complète le podium à cinq points du duo de tête. C'est le  de champion d'Iran de l'histoire du club.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat d'Iran de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat d'Iran de football
Iran
2008 en Iran
2009 en Iran